MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий гурт» — одна з оригінальних нагород, яка вручається щороку починаючи з перших щорічних церемоній MTV Europe Music Awards у 1994 році. Spice Girls, Backstreet Boys, Linkin Park і, останні рази, BTS здобували цю нагороду двічі.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1994